Le qualificazioni del singolare maschile del BMW Open 2021 sono un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ričardas Berankis (ultimo turno)
  Norbert Gombos (ultimo turno)
  Andrej Martin (ultimo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno)

 
  Dennis Novak (ultimo turno) 
  Il'ja Ivaška (qualificato) 
  Daniel Elahi Galán (qualificato) 
  Mackenzie McDonald (qualificato)

Qualificati 

  Il'ja Ivaška 
  Daniel Elahi Galán

  Mackenzie McDonald 
  Cedrik-Marcel Stebe

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2021